Moora peut désigner :

Toponyme

Le Comté de Moora est une zone d'administration locale au sud-est de l'Australie-Occidentale.
 Moora est un village qui se situe à 177 km au nord de Perth.
 , un village.

, un cours d'eau.

Patronyme 

  (1966-), écologiste estonien.
Patronyme estonien